Dubbelspel kan syfta på

Dubbelspel (1964) – en brittisk film från 1964 av Basil Dearden, originaltitel Woman of Straw
Dubbelspel (1985) – en amerikansk TV-film från 1985 av William Hill, originaltitel Deceptions
Dubbelspel (1988) – en amerikansk långfilm från 1988, originaltitel Masquerade
Dubbelspel (1991) – en amerikansk TV-film från 1991 av Mark Cullingham, originaltitel Dead on the Money
Dubbelspel (1996) – en amerikansk TV-film från 1996 av Deborah Dalton, originaltitel Double Jeopardy
Dubbelspel (2000) – en amerikansk långfilm från 2000 i regi av John Frankenheimer, originaltitel Reindeer Games
Dubbelspel (roman) – en bok av Lee Child, originaltitrel Persuader